A Segunda Divisão do Campeonato Goiano de Futebol de 1982, será disputado por onze agremiações, sendo que o Campeão e o Vice-campeão terão acesso a Primeira Divisão em 1983.

Premiação

Ligações externas
 

1982
Futebol de 1982 no Brasil